Elettrojoyce – gruppo musicale rock italiano
 Elettrojoyce – album degli Elettrojoyce del 1996
 Elettrojoyce – album degli Elettrojoyce del 1999